Halithea är ett släkte av ringmaskar. Halithea ingår i familjen Aphroditidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Halithea